Duvernois ist der Familienname folgender Personen:

 Clément Duvernois (1836–1879), französischer Journalist, Politiker und Minister
 Henri Duvernois (1875–1937), französischer Schriftsteller
 Johann Georg Duvernois (1691–1759), in Russland tätiger deutscher Professor für Anatomie, Chirurgie und Zoologie 
 Louis Duvernois (* 1941), französischer Politiker
 Serge Duvernois (* 1960), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Duvernoy